Гронінген (газове родовище) — газове родовище в Нідерландах
 Гронінген (місто) — столиця провінції Гронінген в Нідерландах
 Гронінген (провінція) — провінція Нідерландів
 Гронінген (футбольний клуб) — голландський футбольний клуб
 Гронінген — столиця регіону Сарамакка, Суринам